Владимир Пилипчук:
 Пилипчук, Владимир Григорьевич (род. 1960) — украинский учёный в области права, истории, политологии и безопасности, профессор.
 Пилипчук, Владимир Мефодиевич (род. 1948) — украинский политик, народный депутат Украины.